Le Premier ministre de la Corée du Sud occupe le poste de vice-président dans le gouvernement sud-coréen, sans être chef du gouvernement.

L'actuel titulaire de la fonction est Han Duck-soo depuis le .

Historique

Liste des premiers ministres

Notes

Liens externes 
 

Ministère sud-coréen